Coua olivaceiceps, "olivhättad koua" är en fågel i familjen gökar inom ordningen gökfåglar. Den betraktas oftast som underart till rödhättad koua (Coua ruficeps), men urskiljs sedan 2014 av IUCN och Birdlife International som egen art. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. Taxonet återfinns i låglänta områden på sydvästra Madagaskar.

Noter

Externa länkar 

Gökar
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar
Coua